Le Nouveau est le titre de plusieurs films :
 Le Nouveau, un film américain réalisé par Edward Decter, sorti en 2002 ;
 Le Nouveau, un film français réalisé par Rudi Rosenberg, sorti en 2015.